М-113
 M113 — бронетранспортёр (БТР) США 1960-х годов
 М-113 (подводная лодка) — советская подводная лодка типа «Малютка» времён ВОВ.